TLET est un sigle qui peut signifier :
 The Low End Theory, deuxième album studio du groupe A Tribe Called Quest ;
 Les Tigres de libération de l'Eelam Tamoul, organisation indépendantiste tamoule du Sri Lanka.